Leia Organa (geboren als Leia Amidala Skywalker), beter bekend als Prinses Leia (Engels: Princess Leia), is een personage uit de Star Wars-saga, gespeeld door Carrie Fisher. Leia is de tweelingzus van Luke Skywalker. Haar ouders zijn Padmé Amidala en Anakin Skywalker en haar pleegvader is Bail Organa.

Biografie

Revenge of the Sith 
Leia en Luke worden geboren in Revenge of the Sith net nadat Keizer Palpatine de macht heeft gegrepen en het Galactische Keizerrijk heeft gesticht. Hun vader, Anakin, is net overgestapt naar de Duistere Kant en hun moeder Padmé Amidala overlijdt bij de bevalling.

Om Luke en Leia uit handen van de keizer te houden, wordt Luke ondergebracht bij hun oom en tante op de planeet Tatooine. Leia wordt geadopteerd door senator Bail Organa en zijn vrouw, die al langere tijd een kind wilden hebben.

Leia is niet op de hoogte van haar echte afkomst. Ze treedt in de voetsporen van haar pleegvader en belandt in de politiek. Als vertegenwoordiger van de planeet Alderaan wordt ze de jongste senator ooit in de keizerlijke senaat. Als senator voert ze een aantal diplomatieke hulpmissies uit die als dekmantel dienen voor bevoorradingsmissies van de rebellen die in opstand zijn tegen het keizerrijk. Op een van haar missies legt Leia de hand op plannen voor de Death Star, een machtig wapen van het keizerrijk. Haar pleegvader stuurt haar met deze plannen en de robots R2-D2 en C-3PO op zoektocht naar Obi-Wan Kenobi, een Jediridder die hen kan helpen in de strijd tegen het keizerrijk.

Obi-Wan Kenobi 
In de televisieserie op de streamingdienst Disney+ Obi-Wan Kenobi wordt Leia Organa ontvoerd door Vect Nokru, een premiejager. Dit wordt gedaan om Obi-Wan Kenobi in de val te lokken want de inquisiteurs zitten achter de overbleven Jedi aan.

A New Hope 
In A New Hope wordt verteld hoe Leia gevangen wordt genomen, terwijl ze deze missie uitvoert. Ze heeft nog net de kans om een boodschap door R2-D2 te laten opnemen en ze geeft de robots de opdracht om Obi-Wan Kenobi deze boodschap te bezorgen. Ondanks martelingen en de aanblik van haar planeet die wordt vernietigd door de Death Star, houdt Leia geheim waar ze de plannen heeft verstopt.
Ze wordt bevrijd door Luke Skywalker, Han Solo en Chewbacca, nog onwetend van het feit dat Luke haar broer is. Samen met de rebellen wordt de Death Star vernietigd.

The Empire Strikes Back 
In The Empire Strikes Back, wanneer de rebellen op de planeet Hoth worden aangevallen door het keizerlijk leger, neemt Leia het initiatief in de evacuatie van de basis. Samen met Han Solo en Chewbacca vlucht ze in de Millennium Falcon. Terwijl ze beschutting zoeken in een asteroïdengordel en daar het voertuig repareren worden Han en Leia verliefd op elkaar. Ze denken beschutting te vinden in de wolkenstad Bespin, maar worden verraden door Lando Calrissian, een vroegere vriend van Han Solo. Han Solo wordt gevangengenomen en uitgeleverd aan premiejager Boba Fett. Later bekeert Lando zich weer tot de rebellen en helpt Leia en Chewbacca met het redden van Luke Skywalker.

Return of the Jedi 
In Return of the Jedi probeert Leia Han Solo te redden, maar wordt hierbij gevangen en als slaaf vastgehouden door Jabba de Hutt. Zij en Han Solo worden gered door Luke. Leia vermoordt Jabba met haar eigen ketting.
Bij de missie om de generator van het schild van de Death Star op de maan van Endor te vernietigen, raakt Leia de rest van de groep kwijt en raakt bevriend met de Ewoks. Haar diplomatieke vaardigheden helpen om de Ewoks te overtuigen van de noodzaak om de rebellen te helpen. Kort hierna krijgt ze van Luke te horen dat ze broer en zus zijn en dat Darth Vader hun vader is.

Tijdens de gevechten bij de generator raakt Leia lichtgewond. Ze geeft er ook blijk van gevoelig te zijn voor De Kracht (The Force) wanneer ze haar broers aanwezigheid kan 'voelen'. Aan het eind van de Slag om Endor hebben de Rebellen gewonnen. De Keizer is vernietigd door Darth Vader zelf. Haar vader had dus nog een restje goedheid en verschijnt voor Leia en haar broer Luke als geest samen met de Jedi Obi-Wan Kenobi en Yoda. De Sith en het Galactische Keizerrijk zijn niet meer. Eindelijk is er weer vrede in het heelal.

In Return of the Jedi droeg Prinses Leia een iconisch kledingstuk, de zogenaamde 'metalen bikini', terwijl ze slavin van Jabba de Hutt was. Haar kleding bestond uit een koperen beha die achter de nek was vastgemaakt, een onderstuk uit twee koperen platen, een rode lendendoek uit zijde en lederen laarzen. Volgens costume designer Aggie Guerard Rodgers werd het ontwerp voor Leia's bikini geïnspireerd door de tekeningen van de Amerikaanse fantasy- en sciencefiction-tekenaar Frank Frazetta. De metalen bikini was een scherp contrast met de lange witte kostuums die Leia Organa in de voorgaande films droeg. Na het verschijnen van de film werd Carrie Fisher – en bij uitbreiding, Leia Organa – een cult-sekssymbool.

The Rise Of Skywalker 
In Star Wars: Episode IX: The Rise Of Skywalker sterft Leia aan ouderdom. Net voordat ze haar laatste adem uitblies riep ze haar zoon 'Ben', Ben hoorde dit door de Force tijdens een lichtzwaard gevecht met Rey op de neergestorte Death Star. Ben is afgeleid door deze mysterieuze roep en laat zijn lichtzwaard vallen. Rey maakt van deze gelegenheid gebruik en steekt Ben in zijn buik met het lichtzwaard.
Plotseling voelt Rey dat Leia sterft. Rey en Ben zijn erg bedroefd en Rey besluit Ben te genezen met 'The Force'.

Expanded Universe 
In de boeken die zich na Return of the Jedi afspelen trouwt Leia met Han Solo en ze krijgen 3 kinderen: Jacen, Jaina en Anakin. Daar ze een kind van Anakin Skywalker is, kan ze ook De Kracht een beetje gebruiken. Derhalve leert ze in het Expanded Universe een lichtzwaard te hanteren.

Leia Organa